Töller ist

 das Gasthaus Haus Töller in Köln

Siehe auch:
 Annette Elisabeth Töller (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Torsten Toeller, Gründer der Fressnapf Tiernahrungs GmbH